Bârsău ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârsău (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Bârsău (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Bârsău de Jos, Dorf im Kreis Satu Mare	
 Bârsău de Sus, Dorf im Kreis Satu Mare
 Bârsău Mare, Dorf im Kreis Sălaj